Броненосцы береговой обороны типа «Индепенденсия» ( — независимость) — серия броненосцев ВМС Аргентины. Спроектированы и построены в Англии. В аргентинской историографии часто классифицируются как «речные броненосцы» (аcorazado de río). Всего было построено два корабля.

История строительства и службы 
Заказ на строительство двух броненосцев для обороны устья Ла-Платы поступил английской фирме Laird. По контракту между правительством Аргентины и компанией стоимость каждого корабля определялась в 176 тысяч фунтов стерлингов. В ходе строительства «Нуэве де Хулио» был переименован в «Либертад». Броненосец «Индепенденсия», сохранивший верность правительству, участвовал в «Парковой революции» 1890 года. 29 сентября в сражении при Эспинильо в районе Росарио, сошлись захваченный путчистами монитор «Лос-Андес» и проправительственные «Индепенденсия» и канонерка «Эспо́ра». Корабль мятежников получил несколько попаданий 240-мм снарядами и капитулировал. В 1947 году ARA Independencia сменил крейсер  в качестве плавбазы подводных лодок типа «Санта-Фе».

Конструкция 

Представляли собой прибрежные корабли с высотой борта всего около 3 м. Артиллерия главного калибра — немецкая «Крупп», а 120-мм — английская «Армстронг». Корпус — гладкопалубный, с одной дымовой трубой и одной мачтой.

Список кораблей типа

Примечания

Литература 
 Las maniobras Navales de 1902. La evolución de las tácticas de la Armada Argentina ante el conflicto con Chile, 1881—1902.. Por Jorge Rafael Bóveda, Boletín del Centro naval, Nº 824, Año 2009.

Ссылки 

 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/MK/1996_05/16.htm ВМС Аргентины. — М.: «Морская коллекция», 1996]
 Броненосец береговой обороны «Либертад». Аргентина, 1891 г.
 ПОСЛЕДНИЕ КЛАССА «БРОНЕНОСЕЦ», Н. В. Митюков
 
 ARA Independencia на www.histarmar.com.ar

Броненосцы Аргентины
Броненосцы береговой обороны